

Patronyme 

 Mohammad Reza Mahdavi-Kani, membre du clergé et homme politique iranien.
 Kani Saizō (1554-1613), est un samouraï japonais.

Pseudonyme 

 Jay Kani (1979-), chanteur français.

Toponyme

Kani est une localité du nord-ouest de la Côte d'Ivoire, chef-lieu du département du même nom.
 Kani Bozon, commune du Mali.
 Mayo-Kani est un département du Cameroun.

Kani, une île de la subdivision de Thaa.

La baie de Kani est l'une des baies de l'océan Indien formée par la côte sud de l'île principale de Mayotte, soit Grande-Terre.
 Kani-Kéli est une commune du sud du département d'outre-mer de Mayotte.
 Le canton de Kani-Kéli est une ancienne division administrative française située dans le département de Mayotte et la région Mayotte.

Kani est une municipalité située dans la préfecture de Gifu, au Japon.
 Kani est un district situé dans la préfecture de Gifu, Japon.

Prénom

Monument 
 Mosquée de Kani-Kombolé

Divers 
 Karl Kani est une marque de vêtements hip-hop.
 (4265) Kani est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
 Pseudophilautus kani est une espèce d'amphibiens.
Patronyme iranien
Patronyme japonais
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom africain